NGC 4722 (другие обозначения — IC 3833, MCG -2-33-31, IRAS12488-1303, PGC 43560) — галактика в созвездии Ворон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4722
Ворон (созвездие)